Twice – gruppo musicale femminile k-pop sudcoreano
 Twice – split CD degli Infernal Poetry e Dark Lunacy